«В центр солнца» (; другое название — «Операция „К центру Солнца“») — американский художественный фильм-боевик 1992 года.

Сюжет 
Пол (Майкл Паре) — самый доблестный пилот в воздушных силах, — получает необычное задание: посвятить популярного актёра боевиков Тома Слейда (Энтони Майкл Холл), готовящегося к новой роли, во все тонкости лётной службы. Для полноты ощущений экипаж отправляется в учебный полёт, который заканчивается настоящим воздушным боем. Самолёт Пола сбивают над вражеской территорией, и здесь в тылу врага разворачиваются смертельные воздушные поединки на оглушительных скоростях и на высоте 30000 футов.

В ролях

См. также 
 Рыцари неба

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1992 года
Фильмы-боевики США
Фильмы об авиации
Фильмы Фрица Кирша